Nom de dos reis odrisis:
 Cersobleptes I, rei 359 a 341 aC
 Cersobleptes II, rei 348 a 341 aC.